Baktalórántháza steht für folgende geographische Objekte in Ungarn:

 Szécsény, Stadt im Komitat Nógrád, Region Nordungarn
 Kreis Szécsény, Kreis im Komitat Nógrád, Region Nordungarn
 Kleingebiet Szécsény, frühere Verwaltungseinheit im Komitat Nógrád, Region Nordungarn